Le mot « ferrite » peut désigner :
 la ferrite (féminin), ou fer α, une phase (de type cubique centré) des aciers, correspondant à la phase du fer stable sous conditions ambiantes ;
 le ferrite (masculin), une céramique ferromagnétique à base d'oxyde de fer. Ce terme est souvent limité aux structures spinelles ;

 en chimie du ciment: C4AF: Ferro-aluminate tétracalcique (Al2O3 Fe2O3 – 4 CaO) ;

 en électronique, une ferrite désigne parfois par métonymie une bobine très simple dont le circuit magnétique est constitué de ferrite et le bobinage n'a parfois qu'une seule spire, servant à réduire les interférences à haute fréquence dans un conducteur de signal ou d'alimentation.